Морио Сигэмацу — японский легкоатлет, который специализировался в марафоне. Экс-рекордсмен мира в марафоне.

12 июня 1965 года выиграл Политехнический марафон с мировым рекордом — 2:12.00.

Достижения 
1963:  Марафон Нобеоки — 2:20.57
1963:  Марафон озера Бива — 2:22.06
1965:  Фукуокский марафон — 2:16.33
1965:  Бостонский марафон - 2:16:33
1966  Марафон Саппоро — 2:30.07
1968  Марафон Саппоро — 2:24.27

Ссылки 
 Результаты выступлений на марафонах

Бегуны на длинные дистанции Японии
Марафонцы Японии
Победители Бостонского марафона
Выпускники Университета Фукуоки